Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1983/84 war die 38. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren die Amateurmannschaft von Bayer 05 Uerdingen nach vier Spielzeiten und der VfL Rhede nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger TuS Helene Essen (Wiederaufstieg nach 27 Jahren), Düsseldorfer SC 99 (Wiederaufstieg nach sieben Spielzeiten) und SV Straelen (erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der VfL Rhede, der damit nach einer Saison in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Lintfort verließ die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder, der Düsseldorfer SC 99 nach einer Saison und der VfB Lohberg nach sechs Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1983
Fußballsaison 1983/84